Logan Brown (né le  à Raleigh dans l'État de la Caroline du Nord aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2014-2015 || Spitfires de Windsor || LHO ||56 ||17 ||26 ||43 ||20 ||-||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Spitfires de Windsor || LHO ||59 ||21 ||53 ||74 ||40 ||5 ||0 ||6 ||6 ||6
|-
| 2016-2017 || Spitfires de Windsor || LHO ||35 ||14 ||26 ||40 ||27 ||7 ||0 ||4 ||4 ||6 
|-
| 2017-2018 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||-||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Spitfires de Windsor || LHO || 15 || 13 ||11 ||24 ||10 ||-||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Rangers de Kitchener || LHO || 17 || 9 ||15 ||24 ||6 || 19 || 5 || 22 || 27 || 6
|-
| 2018-2019 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||-||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Senators de Belleville || LAH ||56 ||14 ||18 ||42 ||24 ||-||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Sénateurs d'Ottawa || LNH ||23 ||1 ||7 ||8 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Senators de Belleville || LAH || 25 ||7 ||21 ||28 ||43 ||-||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021|| Senators de Belleville || LAH || 13 || 2 || 7 || 9 || 8 ||-||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Thunderbirds de Springfield || LAH ||19 ||6 ||11 ||17 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH ||39 ||4 ||7 ||11 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-

| 69 ||5 ||15 ||20 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-

Au niveau international 

|| 2014 || align=left|Défi mondial -17 ans ||5 ||2 ||2 ||4 ||2 || align=left| place
|-
|2016|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans ||7 ||3 ||9 ||12 ||2 || align="left"| Médaille de bronze
|-
|2018|| align="left"| Championnat du monde junior ||3 ||0 ||1 ||1 ||0 || align="left"| Médaille de bronze

Références 

Naissance en mars 1998
Naissance à Raleigh
Attaquant de hockey sur glace
Joueur américain de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Champion de la Coupe Memorial
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Thunderbirds de Springfield
Joueur des Blues de Saint-Louis